2010 Голяма награда на Унгария е 25-о за Голямата награда на Унгария и дванадесети кръг от Сезон 2010 във Формула 1, който се провежда на 1 август 2010, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране

Квалификации 

  – Камуи Кобаяши е наказан да стратира с пет места по-назад заради преминаване на червена светлина в края на първата част.

Състезание 

Забележки:
 1. Заради инцидент между Михаел Шумахер и Рубенс Барикело за следващия кръг Михаел Шумахер е наказан да стартира с 10 места по-назад от класирането си в квалификацията.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки

Източници 
 

Голяма награда на Унгария